Björn Hallström kan avse: 

Björn Hallström (1916–1981), konstnär från Stockholm
Björn Hallström (1931–2001), konstnär från Östersund